Puchar Kosowa w piłce siatkowej mężczyzn 2021 – rozgrywki o siatkarski Puchar Kosowa zorganizowane przez Związek Piłki Siatkowej Kosowa (Federata e Volejbollit e Kosovës, FVK). Zainaugurowane zostały 18 marca 2021 roku.

Do rozgrywek o Puchar Kosowa zgłosiło się 11 drużyn grających w Superlidze i I lidze. Składały się one z 1. rundy, ćwierćfinałów oraz turnieju finałowego, w ramach którego rozegrano półfinały oraz finał. We wszystkich fazach rywalizacja toczyła się systemem pucharowym, a o awansie decydowało jedno spotkanie.

Turniej finałowy odbył się w dniach 7-8 kwietnia 2021 roku w Pałacu Młodzieży i Sportu w Prisztinie. Puchar Kosowa zdobył , który w finale pokonał .

Drużyny uczestniczące

Drabinka

Rozgrywki

1. runda

Ćwierćfinały

Półfinały

Finał

Bibliografia 
 
 

Puchar Kosowa w piłce siatkowej mężczyzn
2021 w Kosowie
2021 w piłce siatkowej